Heksadekadski brojevni sustav je težinski brojevni sustav s brojevnom bazom 16 (šesnaest). Za predstavljanje svake znamenke potrebno je 16 različitih znakova te se u tu svrhu koristite znamenke od 0 do 9 (koje imaju istu vrijednost kao i u dekadskom sustavu), te slova A, B, C, D, E i F koja predstavljaju redom vrijednosti od 10 do 15.

Heksadekadski sustav je naslijedio oktalni sustav kao čovjeku praktičniji prikaz brojeva koji su u svojoj prirodi binarni, dakle brojeva koji se koriste u računalima i softveru (heksadecimalni editor). Ta praktičnost je posljedica toga da je brojevna baza heksadekadskog sustava potencija broja 2, te stoga svaka znamenka u heksadekadskom sustavu zamjenjuje 4 uzastopne znamenke binarnog sustava. Na primjer binarni broj 1111000010010110 se heksadekadski može kraće prikazati kao F096.

Sljedeća tablica uspoređuje prikaze cijelih brojeva od 0 do 15 na četiri načina: lijevo su heksadekadski, dekadski i oktalni, a desno je binarni prikaz.

Vidi 
heksadecimalni editor

 Brojevni sustavi